Anke Huber era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno conto Denisa Chládková.

Il singolare femminile del torneo di tennis Estoril Open 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Ángeles Montolio che ha battuto in finale 3–6, 6–3, 6–2 Elena Bovina.

Teste di serie

  Anke Huber (primo turno)
  Magdalena Maleeva (secondo turno)
  Justine Henin (semifinali)
  Barbara Schett (secondo turno)

 Magüi Serna (secondo turno) 
 Anne Kremer (secondo turno) 
 Silvija Talaja (primo turno) 
 Tathiana Garbin (quarti)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Estoril Open 2001